Березичский стеклозавод:

 Березичский стеклозавод — стекольный завод в Калужской области.
 Березичский Стеклозавод — село в Козельском районе Калужской области.